ТПМ — многозначная аббревиатура:
 ТПМ — температура поверхности моря
 ТПМ — теоретическая и прикладная механика
 ТПМ — Термопечатающий механизм
 ТПМ — территориальный пункт милиции
 ТПМ — технология полупроводниковых материалов
 ТПМ — топирамат
 ТПМ — трёхзвенный планетарный механизм
 ТПМ — ты пахнешь мятой

См. также 
  — аббревиатура латиницей